Báfi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kryonéri (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Ayía Eléni Troizínos, ort, Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar